A Dzsamila  arab eredetű női név (eredetileg جَمِلَة – Ǧamīla, magyarosan Dzsamíla), jelentése szép.


Rokon nevek 
 Dzsamilla: a Dzsamila névnek a magyar nyelvben kialakult változata.

Gyakorisága 
Az 1990-es években a Dzsamila és Dzsamilla szórványos név, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.

Névnapok 
Dzsamila és Dzsamilla ajánlott névnapja:
május 30.

Híres Dzsamilák és Dzsamillák

Jegyzetek 

Magyar keresztnevek (Dzs)
Női keresztnevek (D)
Arab eredetű magyar női keresztnevek